Ahlrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Domenika Ahlrichs (* 1973), deutsche Journalistin
 Erhard Ahlrichs, deutscher Historiker und Autor
 Kerstin Ahlrichs (* 1966), deutsche Regisseurin
 Reinhart Ahlrichs (1940–2016), theoretischer Chemiker
 Theodor Ahlrichs (1866–1937), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Pastor der Stadtkirchengemeinde in Delmenhorst (1907–1935)